Зузана Цибичкова (урожд. Борошова; ; род. 26 августа 1988, Комарно) — словацкая шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2011).

Чемпионка Словакии 2014 г. Бронзовый призёр чемпионата Словакии 2008 г.

Чемпионка Словакии среди юниоров 2006, 2007 и 2008 гг. (в разных возрастных категориях).

В составе сборной Словакии участница четырёх шахматных олимпиад (2004, 2006, 2012 и 2018 гг.), двух командных чемпионатов Европы (2017 и 2019 гг.), всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (помимо командных соревнований, участвовала также в личных турнирах по блицу и рапиду), двух  (2005 и 2007 гг.; в 2007 г. сборная Словакии стала бронзовым призёром соревнования) и двух командных чемпионатов Европы среди юниоров до 18 лет (2004 и 2006; оба раза команда завоевывала бронзовые медали, в 2006 году также завоевала бронзовую медаль на 1-й доске).

Многократная участница юниорских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях. Победительница юниорского чемпионата Европы 2003 г. (в категории до 16 лет).

Участница личных чемпионатов Европы 2012 и 2018 гг., чемпионата Европы по рапиду 2012 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка З. Цибичковой на сайте 365Chess
 Выступления З. Цибичковой на шахматных олимпиадах
 Выступления З. Цибичковой в кубках европейских клубов
 Выступления З. Цибичковой в командных чемпионатах Европы среди девушек до 18 лет
 Выступления З. Цибичковой в Кубках Митропы
 Выступления З. Цибичковой в командных чемпионатах Европы
 Выступления З. Цибичковой в командных чемпионатах Греции
 Выступления З. Цибичковой в командных чемпионатах Словакии
 Выступления З. Цибичковой в личных чемпионатах мира среди девушек
 Выступления в личных чемпионатах Европы (карточка на имя З. Борошовой)
 Выступления в личных чемпионатах Европы (карточка на имя З. Цибичковой)

Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Шахматные гроссмейстеры (2011)